Гольшанський — прізвище.
 Гольшанські або Ольшанські — князівський рід 13-16 ст. у Великому князівстві Литовському герба «Гіпоцентавр», що відіграв велику роль в історії України та Білорусі.

Особи 
 Андрій Іванович Гольшанський (? — † після 1410) — князь В'язинський, князь Київський, син князя Київського Івана Ольгимонтовича Юрій Семенович Гольшанський
 Іван Ольгимонтович Гольшанський (? — † 1401) — князь Гольшанський (до 1379–1382, 1384–1396), князь Київський
 Іван Юрійович Гольшанський-Дубровицький (*? — †березень/квітень 1549) — князь роду Гольшанських. Син князя Юрія Івановича
 Міндовг Гольшанський (Міндовг Ольгимунт або Ольгимонт) — князь з роду Гольшанських початоку XIV століття, князь Київський приблизно з 1321 року.
 Михайло Іванович Гольшанський (? — † 1433 / бл. 1448) — Князь Київський (1422–1432), син князя Київського Івана Ольгимонтовича
 Олександр «Нелюб» Гольшанський (1364–1406) — представник чоловічої лінії роду Гольшанських. Син Івана Ольгимонтовича Гольшанського
 Олександр Юрійович Гольшанський († 1511) — князь Степанський. Другий син князя Юрія Семеновича
 Ольгимонт Гольшанський (? — † після 1331) — князь Гольшанський (до 1324 — після 1331)
 Семен Іванович Гольшанський (†1433) — представник чоловічої лінії роду Гольшанських. Син Івана Ольгимонтовича Гольшанського
 Семен Юрійович Гольшанський (Ольшанський, *бл. 1445 — †1505) — князь Степанський та Дубровицький, державний діяч Великого князівства Литовського.
 Юрій Олександрович Гольшанський — князь роду Гольшанських. Син князя Олександра Юрійовича та його дружини Софії з Хожова

Жінки

Див. також 
 Ольшанський